Aastrup är ett danskt efternamn, som burits av bland andra:

 Karl Laurids Aastrup (1899–1980), dansk präst och psalmdiktare
 Nils Aastrup (1900–1986), svensk ingenjör och politiker
 Philipp Aastrup (1881–1949), svensk jurist
 Poul Aastrup (1576–1619), dansk biskop

Danska efternamn